White Sands - filme de 1992
Praia Areias Brancas - no estado brasileiro do Rio Grande do Sul

Localidades 

Areia Branca (Rio Grande do Norte)
Areia Branca (Sergipe)
Areia Branca (Belford Roxo)
Areia Branca (Lauro de Freitas)
Areia Branca (Santos)
Areia Branca (Porto Velho)
Areia Branca (Salvador)
Areia Branca (Itapeva)
Areia Branca (Ubirajara)

Areia Branca (Lourinhã)

Desambiguação